Ріхард Беттхер (Richard Böttcher; 2 жовтня 1906, Фленсбург — 21 жовтня 1973) — німецький офіцер-підводник, оберлейтенант-цур-зее крігсмаріне.
 Карл Беттхер, Карл Генріх Беттхер (Бьоттхер) (нім. Karl Heinrich Böttcher; 25 жовтня 1889, Торн — 9 лютого 1975, Бад-Вімпфен) — німецький воєначальник, генерал-лейтенант.